«The Divine Conspiracy» — третій студійний альбом голландського симфо-метал-гурту Epica. Реліз відбувся 7 вересня 2007 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Сімона Сімонс — вокал
 Марк Янсен — ритм-гітари, гроулінг
 Ад Слуйтер — гітари
 Коен Янссен — клавішні
 Ів Хатс — бас-гітара

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Epica
Альбоми Nuclear Blast
Альбоми симфонічного металу